Киберпонеде́льник () — это понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством. Если Чёрная пятница ассоциируется с традиционным пиком продаж в розничной торговле в обычных магазинах, то «киберпонедельник» обозначает напряжённый день в интернет-сегменте розничной торговли, в онлайн-магазинах, которые предлагают товары по сниженным ценам. Киберпонедельник был придуман предприимчивыми продавцами специально для офисных работников, которые после настоящих распродаж в «Чёрную пятницу» возвращаются в понедельник в свои офисы и по инерции продолжают делать покупки со своих служебных компьютеров.

Происхождение термина 
Термин «киберпонедельник» изобрёл Shop.org, отделение Национальной федерации розничной торговли США, и до периода каникул 2005 года данное выражение не употреблялось в среде пользователей Интернета. Согласно Скотту Сильверману, исполнительному директору организации, термин был создан на основе данных маркетинговых исследований. Они показали, что 77 % онлайновых розничных торговцев сообщили о значительном росте продаж в понедельник после Дня благодарения в 2004 году.

«Киберпонедельник» часто ассоциируется с необоснованным мнением о том, что он является днём наиболее активных покупок в Интернете, когда покупатели в США продолжают покупки, находясь на работе.

Статистика интернет-магазинов США показывает, что наиболее оживленные торговые дни года обычно выпадают на период с 5 по 15 декабря. В 2005 году, когда был придуман сам термин, по данным собранной MasterCard мировой статистики, наибольшее количество веб-транзакций выпало на 5 декабря, то есть через неделю после Дня благодарения, а по данным Shop.org, пик продаж интернет-магазинов в действительности выпал на 12 декабря, то есть через две недели после «киберпонедельника». В то же время, по данным Национальной федерации розничной торговли США, в 2006 году «киберпонедельник» был на 26 % более результативным, чем в 2005, и принёс онлайновой торговле $485 млн дохода, став рекордным в истории интернет-торговли.

Некоторые критики в Интернете и в средствах массовой информации призывали не употреблять термин, назвав его «бесполезным словечком из жаргона СМИ».

Киберпонедельник в России 
28 января 2013 года прошел первый в истории Рунета киберпонедельник. Максим Фалдин, совладелец компании Wikimart, анонсировал эту идею в рамках Online Retail Russia в декабре 2012 года, позже акция была поддержана под эгидой АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли). Собственные мини-киберпонедельники проводились и независимыми интернет-магазинами.

Для онлайн-ритейлеров киберпонедельник прошел вполне успешно. Wikimart принял 6 тысяч заказов общей суммой $2 млн (примерно в 2 раза больше, чем в пик новогодних продаж). В интернет-магазине «М.видео» было оформлено 4 тысячи заказов, что на 20 % выше пиковых декабрьских продаж. Оборот интернет-магазина «Белый ветер цифровой» в киберпонедельник был выше среднего в 4 раза. Магазин «Десятое измерение» обработал вчетверо больше заказов, чем в обычный день, число посетителей увеличилось в 6,5 раз.

Киберпонедельник продолжался 28 января с 00:00 по 23:59. Однако блогеры нашли хитрости со стороны продавцов и случаи обмана покупателей. Так в день распродаж цены иногда превышали цену, которая была несколько дней назад; в других случаях цена могла резко повышаться незадолго до акции, чтобы во время акции скидка выглядела большей по размеру. Представители компаний объясняли по-разному «такое различие» цен и невыгодность покупок.

Благодаря киберпонедельнику доля товаров, приобретаемых в Интернете, на один день выросла до 10 %. 15 декабря 2015 г. АКИТ анонсировали новый киберпонедельник, который прошёл 25 января 2016 г. Организаторы заявили о намерении заработать на распродаже 11,5 млрд рублей, однако результаты оказались скромнее — общий оборот акции составил, по оценкам АКИТ, около 9 млрд рублей.

В марте 2016 г. АКИТ объявили о проведении очередного киберпонедельника 30 мая 2016 г.. Впервые акцию поддержал Роспотребнадзор. 

30 января 2017 г. киберпонедельник в России проводили 3 крупных организатора: «ЭкспертТаун» при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), «Блэк Фрайдэй» при поддержке Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ), также свою распродажу проведёт АКИТ, ранее заявивший об отказе от отдельных акций в пользу постоянно действующей площадки распродаж.

Примечания

Ссылки 
 Online sales take off on 'Cyber Monday'
 After Black Friday comes Cyber Monday  (CNN)
 Web sales expected to spike on 'Cyber Monday'  (MSNBC)
 Киберпонедельник в России  // Голос России, 27 января 2013

Розничная торговля
Интернет-магазины
Электронная коммерция
Понедельник